Askungen kan avse:

 Askungen – en figur i folksagor
 Askungen (Rossini) – en opera av Gioacchino Rossini
 Askungen (balett) – en balett av Sergej Prokofjev
 Askungen (film, 1947) – sovjetisk film från 1947
 Askungen (film, 1950) – amerikansk film från 1950
 Askungen (film, 1997) – amerikansk film från 1997
 Askungen - Det magiska trollspöet – en amerikansk film från 2007
 Berättelsen om Askungen – en amerikansk film från 2015
 Askungen – en opera av Nicolas Isouard från 1810, se Cendrillon (Isouard)
 Askungen – en opera av Jules Massenet från 1899, se Cendrillon
 Askungen - en balett av Johann Strauss den yngre från 1901, se Aschenbrödel